|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Forest Hills (officieel Forest Hills Tennis Classic) van 2005 vond plaats van dinsdag 23 tot en met zaterdag 27 augustus 2005 in Forest Hills, een deel van de wijk Queens in New York. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen. Aan dit evenement was geen dubbelspeltoernooi verbonden.


Toernooisamenvatting 
Titelhoudster Jelena Lichovtseva was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Akiko Morigami strandde in de eerste ronde.

De ongeplaatste Lucie Šafářová uit Tsjechië won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Indiase Sania Mirza in drie sets. Šafářová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Forest Hills op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Forest Hills 2005
Forest Hills